Валь-де-Лагуарт (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 22,96 км². Население — 981 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Vall de Laguar
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте